Le terme corset peut se référer à:
 un corset, un sous-vêtement féminin.
 un corset, un appareillage dont on entoure un jeune arbre pour le protéger des agressions extérieures.
 un corset peut aussi être orthopédique

Toponymes
Rivière du Corset, un affluent de la rivière Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.